Agentadverbial (ibland bara kallat agent) är en satsdel som förekommer i passiva (alltså deriverade) satser och uppbär den semantiska rollen agent. Agentadverbialet utgörs i många språk av en prepositionsfras; på svenska används prepositionen av. Agentadverbialet kan utelämnas utan att meningen blir grammatiskt felaktig; det är alltså ett så kallat fritt adverbial men omfattas trots detta av predikatets valens. I en aktiv (oderiverad) sats motsvaras agentadverbialet av subjektet. 

Exempel på svenska:
Bilen köptes av direktören ("bilen" = subjekt, "köptes" = predikat, "av direktören" = agentadverbial)

Sättet att uttrycka agentadverbial på varierar mellan språken. I svenskan, tyskan och engelskan används prepositionerna av, von respektive by, medan det i vissa språk används en prepositionslös kasusform, som instrumentalis i ryskan.

I nominaliseringar kan agentadverbial transformeras till attribut. Det kan härvid bibehålla formen som prepositionsfras eller uppträda som genitivattribut eller som förled i sammansättning. Exempel: beslutet av regeringen, regeringens beslut, regeringsbeslutet (om vi ersätter "beslut" med "ombildning" får "regering" givetvis en annan semantisk roll).

Se även
Adverbial
Satsadverbial

Syntax